Несколько библиотек носят имя поэта Александра Сергеевича Пушкина:

 Библиотека-читальня имени А. С. Пушкина (Москва)
 Бендерская городская библиотека им. Пушкина (Бендеры)
 Библиотека им. А. С. Пушкина (Евпатория)
 Библиотека им. А. С. Пушкина (Краснодар)
 Библиотека им. А. С. Пушкина (Омск)
 Библиотека им. А. С. Пушкина (Саранск)
 Библиотека им. А. С. Пушкина (Саратов)
 Библиотека им. А. С. Пушкина (Сочи)
 Библиотека им. А. С. Пушкина (Тамбов)
 Библиотека им. А. С. Пушкина (Ярославль) (1902—1923)

 Фонд «Пушкинская библиотека» — некоммерческий фонд поддержки книгоиздания, образования и новых информационных технологий

 Библиотека имени Пушкина — недействующая станция Омского метрополитена.